Die Liste der Bundesgerichtspräsidenten zeigt alle Präsidenten des Schweizerischen Bundesgerichts seit dem Jahre 1848 bis heute auf.

Legende 
 Name: Vor- und Nachname des Präsidenten (sortierbar nach Nachnamen).
 Kanton: Der Kanton für welchen er oder sie kandidierte.
 Amtsbeginn: Jahr des Antritts in das Amt.
 Amtsende: Jahr seines Ausscheidens aus dem Amt.

Liste

Siehe auch 
 Bundesgericht (Schweiz)

Weblinks 
 Liste der ehemaligen Bundesgerichtspräsidenten

Bundesgerichtsprasidenten
 
Amtsbezeichnung (Schweiz)